Livin' It Up – album di George Strait del 1990
Livin' It Up – singolo di Ja Rule del 2001
Livin' It Up! – album di Sammy Hagar del 2006